Donatella Pinto (né en 1891 à Bari et morte en 1963 à Milan) est une peintre italienne.

Biographie 

Naissance à Bari
Peintre italien du XXe siècle
Peintre italienne
Naissance en 1891
Décès en 1963